La talpa (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) – romanzo di John le Carré del 1974
 La talpa (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) – miniserie televisiva del 1979 
 La talpa (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) – film del 2011 diretto da Tomas Alfredson